Juster ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Juster (1908–1992), deutscher Pionier der Behindertenarbeit, Schauspieler und Kabarettist
 Norton Juster (1929–2021), US-amerikanischer Architekt, Hochschullehrer und Kinderbuchautor

en:Juster
fr:Juster